Charles Abric (1800-1871), architecte français ;
 Jean-Claude Abric (1941-2012), psychologue français ;
 Léon Abric (1869-1946), dramaturge français ;
 Louis Abric (1886-1953), écrivain de langue occitane.